Дудік Андрій Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Дудік Артем Ростиславович (* 1997) — український футболіст, правий вінгер клубу «ВПК-Агро».

Див. також 
 Дудик

Примітки